Населені пункти в Чехії:

 Долоплази (Оломоуц)
 Долоплази (Простейов)